Belecthor is de naam van twee personages uit de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien:
Belecthor I, de vijftiende regerende stadhouder van Gondor.
Belecthor II, de eenentwintigste regerende stadhouder van Gondor.